Михаил Кульков:
 Кульков, Михаил Витальевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Кульков, Михаил Максимович (1891—1939) — руководитель Компартии Киргизии (1929—1930).